Livingston megye (Illinois)
 Livingston megye (Kentucky)
 Livingston megye (Louisiana)
 Livingston megye (Michigan)
 Livingston megye (Missouri)
 Livingston megye (New York)